Weston steht für:
 Weston (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weston, Referenzimplementierung des Wayland Compositor, siehe Wayland (Display-Server-Protokoll)
 Weston, Markenname von R Development Syndicate, britischer Automobilhersteller
 George Weston Limited, kanadischer Lebensmittelhersteller
 Weston-Normalelement, galvanische Zelle

Weston steht für folgende:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weston (Alabama)
 Weston (Colorado)
 Weston (Connecticut)
 Weston (Florida)
 Weston (Georgia)
 Weston (Idaho)
 Weston (Illinois)
 Weston (Iowa)
 Weston (Kentucky)
 Weston (Louisiana)
 Weston (Maine)
 Weston (Massachusetts)
 Weston (Michigan)
 Weston (Minnesota)
 Weston (Missouri)
 Weston (Nebraska)
 Weston (New Jersey)
 Weston (New York)
 Weston (Ohio)
 Weston (Oregon)
 Weston (Pennsylvania)
 Weston (South Carolina)
 Weston (Texas)
 Weston (Vermont)
 Weston (West Virginia)
 Weston (Wisconsin)
 Weston (Dunn County, Wisconsin)
 Weston (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Weston (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Weston (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Weston (West Virginia)
 Weston (Wyoming)
 Weston (Washington)
 Weston Lakes, Texas
 Weston Mills, New York
 Weston Place, Pennsylvania
 Weston Station, Massachusetts
 Weston County, Wyoming

Orte in Australien:
 Weston (Australien)
 Weston Creek, Stadtbezirk von Canberra

Orte im Vereinigten Königreich:
 Weston (Staffordshire)
 Weston-super-Mare

weiterer Orte:
 Weston (Ontario), Ort in Kanada
 Weston (Sabah), Ort in Malaysia
 Weston (Neuseeland), Ort in Neuseeland

geographischer Objekte:
 Mount Weston, Berg im Coatsland, Antarktika